Премијер лига Русије у фудбалу (), је највише лигашко фудбалско такмичење у Русији.

Премијер лига је настала под данашњим именом 2001. године, уместо дотадашње Највише дивизије () из 1998. године.

У Премијер лиги се такмичи 16 клубова. Клубови који на крају сезоне заузму 15. и 16. место прелазе у Првенство националне лиге (), а уместо њих улазе два најбоља клуба из те лиге.

До 2011. сезона Премијер лиге трајала је од пролећа до јесени, због посебних услова за фудбал у Русији — више географске ширине, велике разлике временских зона и изразито ниске температуре у хладнијим годишњим периодима, која онемогућава нормално одвијање фудбалских утакмица. Али се ово променило од сезоне 2012/13., од када се лига игра од јесени до пролећа.

Историја 
Распадом СССРа 1991. године, бивше совјетске републике су почеле организовати своја фудбалска првенства. У совјетској Вишој лиги је 1991. године било је много руских клубова да би се формирала лига. У сезони 1992. године у руској Вишој лиги је учествовало 20 клубова подељених у две групе по 10, да би по четири првопласирана клуба из група играли финални турнир за првака. Лига је 1993. смањена на 18, а 1994. године на 16 клубова. Тај број клубова је остао до данас, сем година 1996. и 1997. године када се експериментисало са 18 клубова.

Име лиге се до сада се мењало три пута:
 1992—1997 Виша лига
 1998—2001 Највиша дивизија
 2001—данас Премијер лига

Највише успеха имао је Спартак Москва који је у 10 првенстава од 1992-2001 освојио девет, са изузетком 1995. када је првак био Спартак Аланија из Владикавказа. Последњи првак 2013. године био је ЦСКА, Москва.

Састав Премијер лиге 2022/23.

Медаље

Титуле шампионата по клубовима

Вечна табела Премијер лиге 1992. — 2022. 
Ажурирано после сезоне 2021/22.

{| class="wikitable sortable"
|-
!№!!Клуб1!!Сезона!!ИГ!!Д²!!Н!!ИЗ!!ГД!!ГП!!ГР!!Бод³!!Титула
|-
|1||Спартак Москва||30||923||496||220||207||1639||989||+650||1708||10
|-
|2||ЦСКА Москва||30||923||481||214||228||1479||868||+611||1657||6
|-
|3||Локомотива Москва||30||923||455||255||213||1346||860||+486||1620||3
|-
|4||Зенит Санкт Петербург||27||832||429||229||175||1397||803||+594||1515||8
|-
|5
|Динамо Москва
|29
|892
|365
|255
|272
|1235
|1029
| +206
|1350
|0
|-
|6
|Ростов
|28
|862
|261
|248
|353
|939
|1136
| -197
|1031
|0
|-
|7
|Крила Совјетов
|27
|836
|261
|223
|342
|890
|1093
| -203
|1006
|0
|-
|8
|Рубин Казањ
|19
|584
|232
|170
|183
|722
|606
| +116
|865
|2
|-
|9
|Торпедо Москва|16
|492
|188
|142
|162
|625
|598
|27
|706
|0
|-
|10
|Аланија Владикавказ
|16
|489
|179
|109
|187
|618
|688
| -70
|646
|1
|-
|11
|Ротор Волгоград
|14
|432
|156
|116
|160
|577
|558
|19
|584
|0
|-
|12
|Ахмат Грозни|15
|454
|154
|115
|195
|479
|592
| -113
|5775
|0
|-
|13
|Краснодар|11
|344
|160
|91
|93
|542
|368
| +174
|571
|0
|-
|14
|Урал Јекатарингбург|14
|430
|135
|109
|184
|490
|622
| -132
|514
|0
|-
|15
|Амкар
|14
|434
|123
|139
|172
|389
|509
| -120
|508
|0
|-
|16
|Сатурн Раменскоје
|12
|360
|120
|121
|119
|396
|379
| +17
|481
|0
|-
|17
|Анжи Махачкала
|11
|346
|99
|95
|152
|346
|458
| -112
|392
|0
|-
|18
|Москва
|9
|270
|92
|83
|95
|295
|311
| -17
|359
|0
|-
|19
|Шињик Јарослављ
|10
|304
|85
|86
|133
|294
|403
| -109
|341
|0
|-
|20
|Кубањ Краснодар
|9
|286
|76
|96
|114
|305
|281
| -76
|324
|0
|-
|21
|Том Томск
|9
|266
|76
|77
|133
|261
|396
| -135
|305
|0
|-
|22
|Черноморец Новоросијск
|8
|248
|74
|65
|109
|274
|357
| -83
|287
|0
|-
|23||Локомотива Нижњи Новгород ||8||248||68||63||117||233||356||-123||267||0
|-
|24
|Уфа
|8
|240
|61
|80
|99
|210
|282
| -72
|263
|0
|-
|25||Жемчужина Сочи ||7||222||61||57||104||263||390||-127||240||0
|-
|26
|Арсенал Тула
|7
|190
|60
|45
|105
|208
|311
| -103
|225
|0
|-
|27||Спартак Нальчик ||6||194||54||57||83||207||239||-32||219||0
|-
|28||Енергия-Текстильщик Камышин ||5||158||53||43||62||172||177||-5||202||0
|-
|29||Камаз-Чаллы Набережные Челны||5||162||51||32||79||198||253|||-55||1854||0
|-
|30||Химки||5||150||37||40||73||155||237||-82||151||0
|-
|31||Уралан Елиста||5||150||36||39||75||138||225||-87||147||0
|-
|32
|Сочи|3
|90
|40
|22
|28
|143
|102
| +41
|142
|0
|-
|33||Луч Енергија Владивосток||4||124||34||32||58||116 ||187||-71||134||0
|-
|34||Балтика Калињинград ||3||98||30||37||31||114||111||3||127||0
|-
|35||Факел Вороњеж ||4||124||31||29||64||101||175||-74||122||0
|-
|36||Динамо Ставрополь ||3||94||27||23||44||94||125||-31||104||0
|-
|37||Тјумењ||5||154||25||26||103||116||326||-10||101||0
|-
|38
|Оренбург|3
|90
|26
|22
|42
|92
|122
| -30
|100
|0
|-
|39||Волга Нижњи Новгород ||3||104||25||16||63||83||171||-88||91||0
|-
|40
|Мордовија Саранск
|3
|90
|20
|22
|48
|82
|150
| -68
|82
|0
|-
|41||Океан Нахотка ||2||64||22||14||28||65||83||-18||80||0
|-
|42||Асмарал Москва||2||60||19||11||30||74||102||-28||68||0
|-
|43||Сокол Саратов ||2||60||17||13||30||55||87||-32||64||0
|-
|44||Лада Тољати ||2||64||10||16||38||42||105||-63||46||0
|-
|45||Тамбов ||2||60||12||8||40||56||106||-50||44||0
|-
|46||Пари Нижњи Новгород' ||1||30||8||9||13||26||39||-13||33||0
|-
|47||Тосно ||1||30||6||6||18||23||54||-31||24||0
|-
|48||Сибир Новосибирск ||1||30||4||8||18||34||58||-24||20||0
|-
|49||Јенисеј Краснојарск ||1||30||4||8||18||24||55||-31||20||0
|-
|50||СКА Хабаровск ||1||30||2||7||21||16||55||-39||13||0
|}
 Подебљана су имена клубова чланова Премијер лиге 2022/23.
 Утакмица „Златни меч“ за одлучивање о прваку одиграна је у првенствима 1996. и 2002.
 У периоду 1992—1994 за победу су се добијала 2 бода, а у осталим сезонама 3 бода.
 ФК Камаз-Чаллы је 1997 одузето 6 бодова, није урачунато у табели.
 ФК Тереку (сада Ахмату) је 2005 је одузето 6 бодова, није урачунато у табели.

 Играчи са највише наступа у лиги Стање након сезоне 2021/22. Најбољи стрелци Стање након сезоне 2021/22.''

Пласман на УЕФА листи 

На крају сезоне 2021/22 руска Премијер лига заузимала је 10. позицију од укуно 55 чланица УЕФА.

Види још 
 Фудбалски савез Русије
 Куп Русије
 Прва лига СССР
 Прва лига Русије

Референце

Спољашње везе 
 Службени сајт
 Резултати и табела Руске Премијер лиге

 
Р
Фудбалске лиге у Русији